Мотидзуки () — японская фамилия. Известные носители:
 Мотидзуки, Дзюн — японская мангака.
 Мотидзуки, Минору (1907—2003) — мастер японских боевых искусств.
 Мотидзуки, Мисато (род. 1969) — японский композитор.
 Мотидзуки, Рокуро (род. 1957) — японский режиссёр.
 Мотидзуки, Сатору (род. 1964) — японский футболист.
 Мотидзуки, Сигэёси (род. 1973) — японский футболист.
 Мотидзуки, Синъити (род. 1969) — японский математик.
 Мотидзуки, Томоми (род. 1958) — режиссёр аниме, сценарист и продюсер.

 Прочее

 «Мотидзуки» — японский эсминец типа «Муцуки».